Андраш Рона-Таш (; 30.12.1931 г. Будапешт) — венгерский языковед, историк, тюрколог и монголовед, исследователь чувашского языка, действительный член Венгерской академии наук (1995).

Биография 
Окончил Будапештский университет (1955), специализировался по тибетологии, алтаистике и культурной антропологии. С 1967 работает в Сегедском университете, в 1974 основал и в течение 20 лет заведовал кафедрой алтаистики, в 1990—1992 ректор университета.

В 1965 и 1973 участвовал в экспедициях по Чувашии и Поволжью, после чего вышла его книга «Epigraphica Bulgarica» (1973) в соавторстве с Ш. Фодором. В ней высказал идею о булгарском происхождении чувашей. Предложил новую периодизацию истории чувашского языка сравнительно с соответствующими периодами развития других тюркских языков.

Примечания

Ссылки 
 Рона-Таш Андраш

Тюркологи Венгрии
Исследователи чувашского языка
Монголоведы
Лингвисты Венгрии
Члены Венгерской академии наук